Hanzel je slovenské a české příjmení. Přechýlenou variantou je Hanzelová.

mužská podoba
 Ľuboš Hanzel (* 1987) – slovenský fotbalový obránce
 Jozef Hanzel (1908–po 1952) – slovenský a československý politik a poválečný poslanec
 Milan Hanzel (1947–2008) – slovenský právník a politik
 Tomáš Hanzel (* 1975) – český politik a elektrotechnik
 Vladimír Hanzel (* 1951) – český hudební publicista a kritik

ženská podoba
 Edita Hanzelová-Katzová (1920–1944) – slovenská komunistická partyzánka židovského původu

podobná příjmení

 Handzel
 Hanzal
 Hanzlík
 Hanzl

Slovenská příjmení
Česká příjmení